Мисс Мира 1982 () — 32-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 18 ноября 1982 года в Альберт-холле, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 67 девушек. Победила Мариасела Альварес, представлявшая Доминиканскую Республику.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Топ 
Top 15

 1. Австралия
 2. Боливия
 3. Каймановы острова
 4. Дания
 5. Доминиканская Республика

 6. Финляндия
 7. Гуам
 8. Ирландия
 9. Филиппины
 10. Швейцария

 11. Тринидад и Тобаго
 12. Великобритания
 13. Соединенные Штаты
 14. Югославия
 15. Зимбабве

Top 7
 1. Швейцария
 2. Доминиканская Республика
 3. Соединенные Штаты
 4. Тринидад и Тобаго
 5. Ирландия
 6. Финляндия
 7. Великобритания

Участницы

Заметки

Дебют 
 Теркс и Кайкос соревновались в конкурсе впервые.

Вернулись 
 Индонезия последний раз участвовала в 1965 году.
 Югославия последний раз участвовала в 1975 году.
 Португалия последний раз участвовала в 1979 году.
 Панама и Парагвай последний раз участвовали в 1980 году.

Отказались 
 Аргентина не участвовала в конкурсе в связи с Фолклендской войной.
 Австрия, Рита Изабелль Цетнер не участвовала в конкурсе по личным причинам.

Другие заметки

См. также 
Мисс Вселенная 1982
Мисс Интернешнл 1982

Ссылки 
 Мисс Мира 1982

Мисс мира
События 18 ноября
Ноябрь 1982 года
1982 год в Лондоне‎